Die schönen Tage von Aranjuez ist Titel von:
 Die schönen Tage von Aranjuez (1933), Film von Johannes Meyer 
 Die schönen Tage von Aranjuez (2012). Ein Sommerdialog. Theaterstück von Peter Handke 
 Die schönen Tage von Aranjuez (2016),  Film von Wim Wenders